Keuning est un nom propre allemand et néerlandais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Dave Keuning (1976-), musicien et guitariste de rock américain ;
 Marjolein Keuning (1962-), actrice, animatrice de télévision, musicienne et chanteuse néerlandaise.

Patronyme allemand
Patronyme néerlandais